Slott ist der Familienname folgender Personen:

 Agnes Slott-Møller (1862–1937), dänische Malerin
 Dan Slott (* 1967), US-amerikanischer Comicautor
 Harald Slott-Møller (1864–1937), dänischer Maler und Kunsthandwerker